Taiyuan Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Taiyuan (socken i Kina, Chongqing, lat 31,11, long 108,16), 
 Taiyuan (socken i Kina, Chongqing, lat 29,70, long 108,28), 

Robotskapade Kinaförgreningar